Суходо́лов — фамилия.
 Суходолов, Александр Петрович (род. 1956) — учёный, д. э. н., профессор, ректор Байкальского госуниверситета. 
 Суходолов, Валентин Николаевич (1932—1990) — советский военный лётчик, журналист и москвовед.
 Суходолов, Николай Макарович (1920—2011) — украинский советский скульптор.

См. также 
 Суходолово
 Суходол